«Sometimes» puede referirse a: a como no vez

Música 
 "Sometimes" (1986), canción de Depeche Mode;
 "Sometimes" (1986), canción de Erasure;
 "Sometimes" (1996), canción de Pearl Jam;
 "Sometimes" (1999), canción de Britney Spears;
 "Sometimes" (2009), canción de Donkeyboy;
 ... "Sometimes" Canción de Ariana Grande (2016).